Henriëtte Bosmans, componiste en pianiste
 Maarten Bosmans, acteur
 Phil Bosmans, pater en schrijver
 Jan Bosmans, arts en medisch publicist/journalist

Of de Belgische politieke familie Bosmans:
 Jacques Bosmans, lid van het Nationaal Congres
 Hendrik Bosmans, burgemeester van Wilsele en neef van bovenstaande
 Philippe Bosmans, burgemeester van Wilsele en zoon van bovenstaande

Zie ook 
 Bosman